Der German Bowl XLI, das Endspiel der German Football League (GFL) in der Saison 2019, fand am 12. Oktober 2019 in der Frankfurter Commerzbank-Arena statt. Der Umzug des German Bowls aus dem Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark war notwendig, da in diesem umfangreiche Umbaumaßnahmen erfolgen.

Titelverteidiger waren die Schwäbisch Hall Unicorns, welche auch die Teilnahme des Endspiels 2019 erreichen konnten. Dort unterlagen sie dem Rekordmeister aus Braunschweig, den New Yorker Lions. Diese konnten damit den 12. Meistertitel erringen und eine Perfect Season feiern. Das Spiel beendete eine Serie von 54 Haller Siegen in Folge unter Head Coach Jordan Neuman in der GFL (Playoffs und regular season) – die längste im Erstligafootbal in Deutschland und wohl eine der längsten in der ersten Liga irgendeines Sportes in Deutschland.

Der Weg zum German Bowl 
Mit den New Yorker Lions und den Schwäbisch Hall Unicorns traf im Endspiel der ungeschlagene Nordmeister auf den ungeschlagenen Südmeister der regulären Saison, somit der deutsche Rekordmeister auf den amtierenden Meister.

Scoreboard

Weblinks 
 Offizielle Webseite des German Bowls

Einzelnachweise 

0041
American-Football-Veranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main
American-Football-Wettbewerb in Hessen
New Yorker Lions
Schwäbisch Hall Unicorns